Osoby :
 Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736–1800) – niemiecki architekt

Inne:
 (55759) Erdmannsdorff – planetoida

Zobacz też:
 Erdmannsdorf